ALDE s-ar putea referi la:
 Alianța Liberalilor si Democraților pentru Europa -- Partid politic pan-european;
 Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa -- Grup politic în Parlamentul European;
 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților -- Fost partid politic din România;